El término Sayat puede referirse a:

Francia 
Sayat (Francia), comuna del departamento de Puy-de-Dôme en Auvernia (Francia).

Turkmenistán 
Sayat (Turkmenistán), ciudad de la provincia de Lebap (Turkmenistán).

Uzbekistán 
Sayat (Uzbekistán), asentamiento urbano de la provincia de Bujará (Uzbekistán).